Naval Criminal Investigative Service – amerykańskie Kryminalne Biuro Śledcze Marynarki Wojennej
 National Criminal Intelligence Service – kryminalna agencja w Wielkiej Brytanii
 NCIS – amerykański serial kryminalny 
 NCIS: Los Angeles –  amerykański serial kryminalny; spin-off serialu Agenci NCIS